Kubo est un patronyme japonais
 Akira Kubo (久保 明) (1936-), acteur japonais ;
 Cozy Kubo (久保こーじ) (né en 1964), musicien
 Emiko Kubo (久保 恵美子) (née en 1966), footballeuse japonaise
 Mayako Kubo (né en 1947), compositrice japonaise
 Ruriko Kubō (久宝留理子) (née en 1969), chanteuse pop-rock japonaise
 Ryōgo Kubo (久保 亮五) (1920 – 1995), chercheur en physique mathématique
 Sakae Kubo (久保 栄?) (1900 - 1958), dramaturge
 Tatsuhiko Kubo (久保 竜彦) (né en 1976), footballeur japonais
 Tite Kubo (né en 1977), auteur de manga

 Kubo Shunman (1757-1820), artiste (peintures et estampes)

Divers
 Kantō kubō (関東公方), titre japonais
 Kubo et l'Armure magique, film d'animation américain (2016)

Toponyme 
 Kubo, un quartier d'Arrigorriaga, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Articles connexes 
 Kubota